Eberhard Rodt – generale tedesco
 Franz Konrad von Rodt – cardinale e vescovo cattolico tedesco
 Maximilian Christof von Rodt – Principe-vescovo di Costanza
 Marquard Rudolf von Rodt – vescovo cattolico tedesco